King's (ancienne circonscription fédérale), ancienne  circonscription électorale fédérale de l'Île-du-Prince-Édouard.
 King's (circonscription fédérale),  circonscription électorale fédérale du Nouveau-Brunswick,